Tsering Döndrub (schrijver) (20e eeuw), een Tibetaans schrijver
Tsering Dhundup (1982), een Tibetaans voetballer
Tsering Döndrub (politicus) (20e-21e eeuw), een Tibetaans minister in ballingschap voor financiën (september 2006 - augustus 2011)